Jerk puede referirse a:
Jerk o jerking, mezcla de especias y maridaje típico de la gastronomía de Jamaica.
Jerk (banda), banda australiana de rock industrial.
Jerk, variación de la aceleración de un móvil con respecto del tiempo.
Jerk, es un movimiento de baile originario de Los Ángeles.